Cette liste reprend les 680 joueurs de football qui ont évolué au FC Malines depuis la fondation du club.

Date de mise à jour des joueurs :  et de leurs statistiques :

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Annexes

Sources 
  Liste des joueurs du KV Malines sur WorldFootball

Malines, Fc
KV Malines